

Віден (Відень) — четвертий район Відня

Віден (Леррах) — громада в землі Баден-Вюртемберг

Віден — громада в кантоні Ааргау